George Rabb (né en 1930), zoologiste américain ;
 Harmon Rabb Jr, principal personnage de fiction dans la série JAG ;
 Ivan Rabb Jr. (né en 1997), joueur américain de basket-ball.